USS Noa je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Noa (DD-343) 
 USS Noa (DD-841)

Noa